Futótűz – Farkas Zoltán által rendezett magyar film
Futótűz – Suzanne Collins amerikai írónő Az éhezők viadala-trilógiájának a második kötete
Futótűz – 2005–2008 között futó amerikai sorozat
Futótűz  – A The Walking Dead című sorozat első évadának ötödik része